S41 steht für:
 S-Bahn-Linie 41 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 41 (Kärnten)
 HMS Unseen (S41), siehe HMCS Victoria (SSK 876), kanadisches Unterseeboot
 Humaitá (S41), brasilianisches Unterseeboot, siehe Scorpène-Klasse #Brasilianische Marine
 S41 (Österreich), Salzburger Schnellstraße, siehe Salzburger Straße
 DJ-S41, Amateurfunkgerät, siehe Liste von Amateurfunkgeräten #DJ-S41
 Sint-S41 (Sinterstahl mit C, Cu, Ni), siehe Werkstoffnummer #Sintermetalle
 „Offene Wunde der Schulter und des Oberarmes“, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
 „Was-Zepter mit Spiralschaft“, siehe Gardiner-Liste #S – Kronen
 Cat S41, ein unter der Marke Caterpillar verkauftes Smartphone der Burlitt Group